Меридиа́н может означать:
 Меридиан — в географии, линия сечения поверхности земного шара плоскостью, проведённой через какую-либо точку земной поверхности и ось вращения Земли.
 Меридиан — в астрономии, большой круг небесной сферы, проходящий через полюсы мира, зенит и надир.
 Меридиан — энергетический канал в традиционной китайской медицине.

Топонимы 
 Меридиан — город в США (штат Айдахо).
 Меридиан — город в США (штат Миссисипи).
 Меридиан — город в США (штат Техас).
 Автодорога «Меридиан» — улица в Челябинске.
 «Меридиан» — проект частного скоростного шоссе по территории России.

Наука и технологии 
 «Меридиан» — серия российских космических аппаратов спутниковой связи, предназначен для замены спутников серии «Молния».

Искусство и развлечение 
 «Меридиан» — старейший клуб авторской песни в Санкт-Петербурге.
 «Меридиан» — советский и российский музыкальный коллектив (трио) из города Иваново.
 «Меридиан» — кинофильм (1990 год, США).
 «Меридиан» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.

Компании 
 «Меридиан» — украинская авиакомпания.
 ООО «СКБ «Меридиан»» — российский разработчик и производитель военной техники. 
 АО «Научно-производственная фирма «Меридиан» — российский разработчик и производитель судового оборудования.

Прочее 
 Меридиан — мир во вселенной W.I.T.C.H.
 «Меридиан» — название бонусной программы авиакомпании Аэросвит.

См. также 
  — британская компания по производству аудиосистем.
 Меридиан’93 — украинская компания по разработке компьютерных игр.
 Meridian Lossless Packing (MLP) — алгоритм сжатия аудиоданных.
 Le Meridien — международная сеть отелей.
 Piper Malibu Meridian — американский лёгкий одномоторный самолёт.